Хшонщевський () — польське прізвище.

 Антоній Хшонщевський — правдоподібно, гербу Тшаска, капітан, літератор
 Антоній Роберт Феліціян Хшонщевський — уродженець Печихвостів, вояк, урядник, автор книги спогадів, де є чимало фактів про Станіслава Щенсного Потоцького
 Никанор Хшонщевський — лікар
 Юзеф Хшонщевський — державець сіл Зелений Ріг та Безпечна, батько Антонія Роберта

Польські прізвища